Николай Александрович Адлерберг:
 Адлерберг, Николай Александрович (1844—1904) — граф, генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Адлерберг, Николай Александрович — российский военный, юнкер.